Попозавр () — род вымерших архозавров из группы круротарзов, обитавший в верхнем триасе на юго-западе современных Соединённых Штатов. Его ископаемые остатки были найдены в штатах Аризона, Нью-Мексико, Техас, Юта и Вайоминг. Относится к кладе Poposauroidea.

Попозавр имел размер около 4 метров в длину (причём половину длины составлял хвост) и весил, по оценкам, от 60 до 100 килограммов. Предположительно являлся исключительно бипедальной рептилией — не только во время ходьбы или бега, но и когда стоял на месте. Имел удлинённое, сжатое с боков тело с удлинёнными лобковой и седалищной костями. Задние лапы были примерно в два раза больше и значительно мощнее передних. Строение задних лап сходно с тероподами.

Первые ископаемые остатки попозавра были обнаружены в 1904 году в Вайоминге. Первоначально он был определён как Paleorhinus bransoni, в качестве отдельного вида с данным названием он был выделен палеонтологом Мелем в 1915 году после находки хорошо сохранившегося скелета.

Примечания 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений США